Amt Schönberg ist der Name folgender Verwaltungseinheiten:

 Amt Schönberg (Kurtrier), Verwaltungseinheit im Kurfürstentum Trier
 Amt Schönberg (Mecklenburg), Verwaltungseinheit von Mecklenburg-Strelitz, siehe Landkreis Schönberg
 Amt Schönberg (Odenwald), Verwaltungseinheit der Grafschaft Erbach
 Amt Schönberger Land, Verwaltungseinheit im Landkreis Nordwestmecklenburg